MXJ steht für:
 Flughafen Minna (IATA-Code), Flughafen von Minna (Nigeria), Nigeria

mxj steht für:
 Miju (ISO-639-3-Code), isolierte Sprache der Mishmi, Ethnie in Arunachal Pradesh und Tibet

Abkürzung